Moving Mountains – gruppo musicale statunitense
Moving Mountains – EP di debutto dell'omonimo gruppo musicale
Moving Mountains – album di Justin Hayward del 1985
Moving Mountains – album dei The Casket Lottery del 2000
Moving Mountains – singolo di Usher del 2008, dall'album Here I Stand